Panayia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Panayía (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Panayía (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar